Molnár Antal (1790 k.–1878) jogi doktor, ügyvéd, jogakadémiai tanár
 Molnár Antal (1847–1902) jogász, országgyűlési képviselő, levéltáros, armenológus
 Molnár (Müller) Antal (1859–1887) színész (1883-ban végzett a Színi Tanodában) 
 Molnár Antal (1864–?) tanító
 Molnár Antal (1890–1983) zenetörténész, zeneszerző, zeneesztéta
 Molnár Antal (1908–1967) baptista lelkész, lapszerkesztő
 Molnár Antal (1910–2003) római katolikus plébános, lapszerkesztő
 Molnár Antal (1928–1977) római katolikus plébános
 Molnár Antal (1915–?) erdélyi magyar gyorskorcsolyaedző
 Molnár Antal (1941–2019) festőművész
 Molnár Antal (1969) történész